Фінал чемпіонату світу з футболу 1994 відбувся 17 липня 1994 року на стадіоні «Роуз Боул», у Пасадені, Каліфорнія. Бразилія перемогла Італію у серії післяматчевих пенальті з рахунком 3-2.

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Джерела 
 Brazil - Italy  

1994
Чемпіонат світу з футболу 1994
Матчі збірної Бразилії з футболу
Матчі збірної Італії з футболу
Події 17 липня
Липень 1994